Фасова — название населённых пунктов на Украине:

 Фасова — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Фасова — село в Макаровском районе Киевской области.